John Tyrrell puede referirse a:
 John Tyrrell (actor) (1900-1949), actor estadounidense
 John Tyrrell (musicólogo) (nacido en 1942), editor ejecutivo de la 2ª Edición del Diccionario Grove de la Música y los Músicos